Njasa – praktyka tantryczna polegająca na rytualnym wizualizowaniu bóstw (aspektów buddy) w różnych częściach ciała.

Zobacz też 
 mantra
 mudra
 sadhana

Buddyzm Diamentowej Drogi